Lugnet (naturreservat) kan avse: 
Lugnet (naturreservat, Falu kommun)
Lugnet (naturreservat, Gnesta kommun)